Evropsko prvenstvo v odbojki (uradno ) je glavno tekmovanje evropskih moških odbojkarskih reprezentanc, ki ga organizira Evropska odbojkarska konfederacija (CEV). Od leta 1975 prvenstvo poteka na vsake dve leti. Trenutni prvak je Srbija.

Prvenstvo traja približno dva tedna, sodeluje pa 24 ekip.

V 32-ih izvedbah evropskega prvenstva je turnir osvojilo devet različnih reprezentanc. Rusija je turnir osvojila 14 krat (12 krat kot Sovjetska zveza); Italija ima 7 naslovov; Češka (kot Češkoslovaška) s 3 naslovi; Srbija s 3 naslovi (1 kot ZRJ); Francija, Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija pa imajo vsaka po 1 naslov.

Prvenstva in zmagovalci

Države po številu medalj

Viri

Zunanje povezave
Uradna stran na CEV

2017
Športne prireditve, ustanovljene leta 1948
Evropska prvenstva